Villa Elisa peut désigner :

Toponymie

Argentine 
 Villa Elisa, ville de première catégorie du département de Colón, dans de la province d'Entre Ríos ;
 Villa Elisa, ville de première catégorie du département de Marcos Juárez, dans de la province de Córdoba, en Argentine ;
 Villa Elisa, localité argentine située dans la province de Buenos Aires et dans le  de La Plata.

Paraguay 
 Villa Elisa, ville de première catégorie du département Central.

Bâtiments 
 Villa Elisa, à Uccle, en Belgique.